Latte peut désigner :
 latte, une pièce de charpente en bois, longue, mince, étroite et plate ;
 latte, un sabre droit ;
 latte, nom donné à une règle en Belgique ;
 lattes de voile, pièces rigides améliorant le profil d'une voile de navire ;
 latte, la barre transversale dans le vocabulaire du football belge et suisse ;
 latte, la pièce centrale longitudinale d'une planche de surf, qui sert à la rendre plus rigide et solide ;
 latte, un café au lait d'origine italienne servi dans les grandes chaînes distributrices de café. Il se prononce laté contrairement aux mots précédents, qui se prononcent late ;
 cosmic latte, « couleur de l'univers », canular scientifique inventé par une équipe d'astronomes (se prononce aussi laté) ;
 « Latte » en chamorro, désigne un pilier en pierre coiffé d'un chapiteau hémisphérique.

Voir aussi